Торна:
 Торна — название башкирского рода племени Уран.
 Торна — река в Ненецком автономном округе.
 Торна — бывшая деревня в Ненецком автономном округе.

См. также 
 Торн